Marcellus was het cognomen van enkele prominente persoonlijkheden in het Oude Rome.

De Claudii Marcelli waren de meest illustere tak van de gens Claudia. Plutarchus (Marcellus 1.) stelt dat de veroveraar van Syracuse de eerste was die dit cognomen droeg, maar dit is zeer waarschijnlijk een vergissing. Wanneer hij voor het eerst werd gebruikt is dus niet precies bekend, maar de eerste historisch geattesteerde Marcellus is de consul van 331 v.Chr.

 Marcus Claudius Marcellus I (3e eeuw v.Chr.)
 Marcus Claudius Marcellus (consul in 51 v.Chr.) (Marcus Claudius Marcellus II (1e eeuw v.Chr.))
 Marcus Claudius Marcellus III (43-23 v.Chr.)
 Gaius Claudius Marcellus (consul in 50 v.Chr.), consul in 50 v.Chr.
 Gaius Claudius Marcellus (consul in 49 v.Chr.), consul in 49 v.Chr.
 Marcus Asinius Marcellus
 Marcellus (usurpator) (claimde kort de Byzantijnse kroon, ca. 366)

Stamboom

Noot

Cognomen